Abraham Voortman, in Nederland geboren ondernemer
 Arend Voortman, Nederlands econoom en politicus
 Jan Vriezo Voortman, Nederlands verzetsstrijder
 Linda Voortman, Nederlands politica